Fat och FAT kan avse:

 Fat (hushållsredskap) – en mer eller mindre flat skål eller tallrik främst avsedd för servering av föda
 Fat – en typ av cylindrisk behållare som oftast är gjord av trä eller plåt, se tunna (behållare)
 Fat (mått) – ett mått för våta varor omkring 157 liter
 Oljefat – en standardiserad behållare för petroleum som fylls med 200 liter eller en "engelsk barrel" med 159 liter 
FAT – akronym för engelska File-Allocation -Table, ett filsystem för DOS och Microsoft Windows